

Новомусино — присілок, Кабаковська сільська рада, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новомусино — присілок, Старомусинська сільська рада, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новомусино — село, Куюргазинський район, Башкортостан
 Новомусино — село, Чишминський район, Башкортостан
 Новомусино — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Мусино